Джон Хендри:
 Хендри, Джон (род. 1963) — шотландский футболист.
 Хендри, Джон (род. 1970) — шотландский футболист. См. также 
  (Джон «Джек» Хендри; 1867—1917) — шотландский футболист.